Murine su naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Umaga, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 630 stanovnika te 208 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine, naselje je imalo 935 stanovnika.

</small>

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji